Issam Krimi, pianiste, claviériste, compositeur, arrangeur et producteur de musique.
 Rabah Krimi, footballeur tunisien. 
 Sonia Krimi (1982-), femme politique franco-tunisienne.

Homonymie
Homonymie de patronyme